Иван Розанов:
 Розанов, Иван Андреевич (1873—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Розанов, Иван Григорьевич (1916—1986) — Герой Советского Союза.
 Розанов, Иван Никанорович (1874—1959) — советский литературовед, книговед.
 Розанов, Иван Сергеевич (1923—1998) — советский генерал.